Мото Гран-при Германии было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 17 по 19 июля 2009 года на автодроме Заксенринг.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Германия